Jiangnan  bezeichnet:

 Gebiete im südlichen zentralen China oder südlich des Unterlaufes des Jangtsekiang, siehe Jiangnan;

 den Stadtbezirk Jiangnan (江南区) der Stadt Nanning im Autonomen Gebiet Guangxi (VR China), siehe Jiangnan (Nanning);
 die Großgemeinde Jiangnan (江南镇) im Kreis Anhua der Provinz Hunan, siehe Jiangnan (Anhua);
 die Großgemeinde Jiangnan (江南镇) der Stadt Dunhua in der Provinz Jilin, siehe Jiangnan (Dunhua);
 die Großgemeinde Jiangnan (江南镇) der Stadt Linxiang in der Provinz Hunan, siehe Jiangnan (Linxiang);
 die Großgemeinde Jiangnan (江南镇) im Stadtbezirk Nanxi der Stadt Yibin, siehe Jiangnan (Nanxi);
 die Großgemeinde Jiangnan (江南镇) im Kreis Tonglu der Provinz Zhejiang, siehe Jiangnan (Tonglu);
 die Gemeinde Jiangnan (江南乡) im Autonomen Kreis Dahua des Autonomen Gebiets Guangxi (VR China), siehe Jiangnan (Dahua);
 die Gemeinde Jiangnan (江南乡) im Kreis Lianjiang der Provinz Fujian, siehe Jiangnan (Lianjiang);
 die Gemeinde Jiangnan (江南乡) im Stadtbezirk Fengman der Stadt Jilin, siehe Jiangnan (Gemeinde in Fengman);
 die Nationalitätengemeinde Jiangnan der Koreaner und Manju (江南朝鲜族满族乡) in der Stadt Ning’an der Provinz Heilongjiang, siehe Jiangnan (Ning’an);
 das Straßenviertel Jiangnan (江南街道) im Stadtbezirk Babu der Stadt Hezhou, siehe Jiangnan (Babu);
 das Straßenviertel Jiangnan (江南街道) im Stadtbezirk Changshou der Stadt Chongqing, siehe Jiangnan (Changshou);
 das Straßenviertel Jiangnan (江南街道) im Stadtbezirk Gangnan der Stadt Guigang, siehe Jiangnan (Gangnan);
 das Straßenviertel Jiangnan (江南街道) im Stadtbezirk Huicheng der Stadt Huizhou, siehe Jiangnan (Huicheng);
 das Straßenviertel Jiangnan (江南街道) im Stadtbezirk Jianghai der Stadt Jiangmen, siehe Jiangnan (Jianghai);
 das Straßenviertel Jiangnan (江南街道) im Stadtbezirk Jiangnan der Stadt Nanning, siehe Jiangnan (Jiangnan);
 das Straßenviertel Jiangnan (江南街道) der Stadt Langzhong in der Provinz Sichuan, siehe Jiangnan (Langzhong);
 das Straßenviertel Jiangnan (江南街道) im Stadtbezirk Licheng der Stadt Quanzhou, siehe Jiangnan (Licheng);
 das Straßenviertel Jiangnan (江南街道) der Stadt Linhai in der Provinz Zhejiang, siehe Jiangnan (Linhai);
 das Straßenviertel Jiangnan (江南街道) im Stadtbezirk Meijiang der Stadt Meizhou, siehe Jiangnan (Meijiang);
 das Straßenviertel Jiangnan (江南街道) der Stadt Yongkang in der Provinz Zhejiang, siehe Jiangnan (Yongkang);
 das Straßenviertel Jiangnan (江南街道) im Stadtbezirk Wucheng der Stadt Jinhua, siehe Jiangnan (Wucheng);
 das Straßenviertel Jiangnan (江南街道) im Stadtbezirk Fengman der Stadt Jilin, siehe Jiangnan (Straßenviertel in Fengman);
 das Dorf Jiangnan (江南村) der Gemeinde Linjiang im Kreis Nenjiang der Stadt Heihe, siehe Jiangnan (Linjiang).